Сибирцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Сибирцев, Александр Сергеевич (род. 1935) — советский и российский оперный певец.
 Сибирцев, Всеволод Михайлович (1893—1920) — русский революционер.
 Сибирцев, Геннадий Евгеньевич (1875—1952) — врач, организатор здравоохранения, общественный деятель
 Сибирцев, Дмитрий Александрович (род. 1968) — российский пианист
 Сибирцев, Евгений Михайлович (1873—1901) — почвовед.
 Сибирцев, Иван Иванович (1924—1986) — советский писатель (настоящее имя — Иван Иванович Худоногов).
 Сибирцев, Иустин Михайлович (1853—1932) — историк, археограф, палеограф.
 
 Сибирцев, Николай Михайлович (1860—1900) — российский учёный-геолог и почвовед.
 Сибирцев, Павел Михайлович (род. 1951) — советский футболист.
 Сибирцев, Сергей Юрьевич (род. 1956) — русский писатель.

См. также 
 Сибирцево (значения)